Нивский сельский округ

Мурманская область 

 Нивский сельский территориальный округ, подчинённый администрации города Кандалакши (2000—2010)

Омская область 

 Нивский сельский округ Павлоградского района

Тверская область 

 Нивский сельский округ Краснохолмского района (до 2005 года)